North Street – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire
 North Street (East Hampshire) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 North Street (Medway) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 North Street (New Forest) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 North Street (Swale) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent